

Каргалинське сільське поселення — сільське поселення, Вікуловський район, Тюменська область
 Каргалинське сільське поселення — сільське поселення, Чистопольський район, Татарстан